Format steht in verschiedenen Zusammensetzungen für:

 Abmessungen im Allgemeinen
 Papierformat, genormte Größen für Papier
 Buchformat, die Abmessungen von Büchern
 Zeitungsformat, die Abmessungen der Faltung
 Aufnahmeformat, Abmessungen des Bildes in der Fotografie
 Filmformat (Kinematografie), die Breite fotografischer Filme in der Filmtechnik
 allgemein die Hauptelemente im Layout
 Textformatierung, die Regeln über die Darstellung von Texten
 Datenformat, die Codierungsart von Daten
 Dateiformat, die Codierungsart von Dateien
 Audioformat, Aufzeichnungsverfahren für elektronische Musik, Sprache u. ä.
 Videoformat, Aufzeichnungsverfahren für elektronische Filme
 Fernsehformat, auch genannt Sendeformat, das Konzept EINER Reihe von Fernseh-Produktionen/Sendungen
 Hörfunkformat, Konzept von Hörfunkproduktionen
 Datumsformat, Darstellung eines Kalenderdatums
 Konzepte und Regeln wettbewerbsmäßig organisierter Debatten, siehe Debating

Werktitel:
 Format (Zeitschrift), ein ehemaliges österreichisches Magazin

FORMAT bezeichnet
 unter verschiedenen PC-Betriebssystemen den Befehl FORMAT.COM zur Formatierung von Datenträgern

Siehe auch: